Oborniki Wielkopolskie – pojęcie odnoszące się do obiektów infrastruktury kolejowej w Obornikach
 Oborniki Wielkopolskie (stacja kolejowa)
 Oborniki Wielkopolskie Miasto

Zobacz też: Oborniki Śląskie